krytyczne stężenie micelizacji
 karboksymetyloceluloza
 staw nadgarstkowo-śródręczny
 Commercial Metals Company
 zdolność pomiarowa
 China Motor Corporation